Die Oblast Iwanowo im Föderationskreis Zentralrussland der Russischen Föderation gliedert sich in 21 Rajons und 6 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 25 Stadt- und 129 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Munizipale Gebilde auf der Webseite der Oblastregierung Iwanowo (russisch)
 Oblast Iwanowo auf terrus.ru (russisch)

Iwanowo
Oblast Iwanowo